Au , le terme hétérophobie est utilisé dans deux sens différents :
 l'hétérophobie, peur d'autrui, un terme apparu aux début des années 1950 ;
 l'hétérophobie, rejet de l'hétérosexualité, un sens apparu au cours des années 1990.